Bernardo Oyarzún (né en 1963), artiste chilien ;
 Carlos Oyarzún (né en 1981), cycliste chilien ;
 Román Oyarzun (1882-1968), avocat, journaliste et homme politique traditionaliste espagnol.